El término eclipse puede referirse a los siguientes artículos:
 de la naturaleza: 
 Eclipse, un suceso astronómico en el que la luz de un cuerpo celeste es bloqueada por otro.
 Eclipse lunar, eclipse provocado cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.
 Eclipse solar, eclipse provocado cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.
 Plumaje de eclipse de los machos de algunas aves.
 de creaciones artísticas:
El eclipse, película de 1962.
 Eclipse, grupo musical sueco.
 Eclipse, canción de Pink Floyd de 1973.
 Eclipse, álbum de Marcela Morelo de 1999.
 Eclipse (novela), el tercer libro de la saga de ficción y romance de Stephenie Meyer de 2007.
Eclipse (película), tercera entrega de la saga Crepúsculo.
 El eclipse, primera parte, episodio de la serie de televisión Héroes.
 El eclipse, segunda parte, continuación del episodio anterior.
 de productos y empresas:
 Mitsubishi Eclipse, un modelo de automóvil deportivo del fabricante japonés Mitsubishi Motors de 1989.
 Eclipse 500, avión de negocios de pequeño tamaño fabricado por Eclipse Aviation. 
 Eclipse Aviation, fabricante aeronáutico estadounidense, quebrado en 2009.
 Eclipse Aerospace, fabricante aeronáutico estadounidense, sucesor de Eclipse Aviation. 
 Eclipse (software), un entorno de desarrollo originalmente para lenguaje Java.
 de deportes:
 Eclipse Fútbol Club, equipo futbolístico de Santander (España).

Enlaces externos